Звынарка () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Крумовград. Население составляет 535 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Звынарка, в состав которого входит Звынарка, должность кмета (старосты) исполняет Тахсин Мехмед Ибрям (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Крумовград — Себихан Керим Мехмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Кырджалийской области